Az 1932-es Mestaruussarja volt a bajnokság harmadik szezonja, 8 csapat küzdött meg a bajnoki címért, de a HPS Helsinki csapata nyerte meg a bajnokságot.

Bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap 
 Finnország – Az első osztály tabelláinak listája az RSSSF-en 

Finn
Finn labdarúgó-bajnokságok